Wales Open (golf), een Welsh golftoernooi, ook wel bekend onder de naam Wales Open
 Wales Open (badminton), een Welsh badmintontoernooi